Эрменгол — имя:

 Эрменгол (граф Осоны) (Эрменгол I, около 925—943) — граф Осоны (939—943).
 Эрменгол (граф Руэрга) (?—935) — граф Руэрга и Керси (906—935), граф Альби и Нима (923—935).
 Эрменгол Уржельский (?—1035) — епископ Уржеля (1010—1035). Святой, почитаемый Римско-католической церковью.
 Эрменгол III (Эрменгол Барбастро; 1032—1065) — граф Уржеля с 1038 года.
 Эрменгол V (Эрменгол из Моллеруссы, Эрменгол с Майорки; 1073/1075 — 1102) — граф Урхеля с 1092 года.
 Эрменгол VI (ок. 1095—1154) — граф Урхеля с 1102 года.
 Эрменгол VII (ок. 1140—1184) — граф Урхеля с 1154 года.